Shepard est un nom d'origine anglo-saxonne.

Personnalités 

 Alan Shepard (1923-1998), astronaute américain ;
 Anna O. Shepard (1903-1971), archéologue américaine ;
 Bella Shepard (2001-), actrice américaine ;
  (1804-1886), minéralogiste américain ;
 David Shepard (1940-2017), restaurateur de films ;
 Dax Shepard (né en 1975), acteur américain ;
 Ernest Howard Shepard (1879-1976), illustrateur britannique ;
 Helen Miller Shepard (1868-1938), philanthrope américaine ;
 Iva Shepard (1886-1973), actrice américaine ;
 Jewel Shepard (née en 1958), actrice, écrivain et photographe américaine ;
 Judy Shepard (née en 1952), mère de Matthew Shepard ;
 Leslie Shepard (1917-2004), auteur, archiviste et conservateur britannique ;
 Lucius Shepard (1947-2014), écrivain américain de science-fiction ;
 Mary Shepard (1909-2000), illustratrice britannique ;
 Matthew Shepard (1976-1998), étudiant américain dont l'assassinat conduisit au Matthew Shepard Act ;
 Noah Shepard (né en 1986), joueur américain de football américain ;
 Odell Shepard (1884-1967), professeur, poète et homme politique américain ;
 Patty Shepard (1945-2013), actrice américaine ;
  (1925-1996), environnementaliste américain (Nous n'avons qu'une seule terre) ;
 Richard Shepard (né en 1965), réalisateur américain ;
 Roger Shepard (1929-2022), psychologue cogniticien américain ;
 Sam Shepard (1943-2017), écrivain, scénariste et acteur américain ;
 Sara Shepard (née en 1977), romancière et réalisatrice américaine ;
 Vonda Shepard (née en 1963), chanteuse pop américaine ;
 Zoé Shepard, pseudonyme d'Aurélie Boullet ayant édité un livre parodiant l'administration française ;

personnages fictifs
 Jennifer Shepard, personnage de la série télévisée NCIS : Enquêtes spéciales ;
 Commandant Shepard, personnage de la trilogie de jeux vidéo Mass Effect dont le nom est un hommage à l'astronaute Alan Shepard.

Toponyme 
 Shepard, une communauté en Alberta au Canada.

Divers 
 New Shepard, lanceur spatial réutilisable de la société Blue Origin

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais